Філ Гауслі (,  9 березня 1964, Сент-Пол) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Виступав також у складі національної збірної США.

Член Зали слави хокею з 2015 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1982 року був обраний у драфті НХЛ під 6-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». Загалом провів 1580 матчів у НХЛ, включаючи 85 матчів плей-оф Кубка Стенлі.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Вінніпег Джетс», «Сент-Луїс Блюз», «Калгарі Флеймс», «Нью-Джерсі Девілс», «Вашингтон Кепіталс», «Чикаго Блекгокс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Був гравцем молодіжної збірної США, у складі якої брав участь у 7 іграх. Виступав за національну збірну США, провів 64 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Члени зали слави хокею
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Американські хокейні тренери
Тренери «Нашвілл Предаторс»
Уродженці Сент-Пола
Срібні олімпійські медалісти США
Спортсмени з Міннесоти